Васи́лий Дми́триевич Поле́нов (, Санкт-Петербург — 18 июля 1927, усадьба Борок, Тульская область) — русский художник, педагог, профессор Императорской Академии художеств.

Василий Дмитриевич занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. Народный художник РСФСР (1926). Один из реформаторов, принёсший понимание пленэрного этюда как самостоятельного произведения.

Молодые годы 
Василий Поленов и его сестра-близнец Вера были первенцами в многодетной, культурной дворянской семье. Он родился  в Санкт-Петербурге. Его отец Дмитрий Васильевич Поленов, сын академика русской словесности Василия Алексеевича Поленова, внук Алексея Яковлевича Поленова, юриста и правоведа XVIII века, был известным дипломатом, археологом и библиографом. Мать Мария Алексеевна, урождённая Воейкова, писала книги для детей, занималась живописью; в молодости она брала уроки у академика К. А. Молдавского, ученика Карла Брюллова. Дядя художника, М. В. Поленов (1823—1882), был сенатором, одним из реформаторов судебной системы Российской империи.

Первые детские впечатления Поленова о девственной природе были связаны с Олонецким краем. Родители привезли Поленова в имение Имоченицы в Олонецкой губернии, когда ему исполнилось десять лет. Свои впечатления об этом восхитительном уголке вепсской природы художник воплотил в картинах: «Холмы» (1861), «Закат» (1869), «Северная изба» (1870), «Переправа через реку Оять» (1872). Ряд картин художник посвятил Имоченицам: «Усадьба в Имоченицах», «Имоченицы зимой», «Бабушкин сад». Всего здесь он написал 37 картин.

Однако самыми яркими детскими впечатлениями были поездки в Ольшанку Тамбовской губернии, где находилось родовое имение его бабушки по материнской линии Веры Николаевны Воейковой. Вера Николаевна, дочь известного архитектора Николая Львова, воспитанная после ранней смерти родителей в доме Гаврилы Державина, хорошо ориентировалась в русской истории, знала народную поэзию, любила рассказывать внукам русские народные сказки, былины, предания. В этой атмосфере сформировался художественный вкус Поленова. Воейкова всячески развивала увлечение внуков живописью, поощряла творческое честолюбие, устраивала среди детей конкурсы с серьёзными темами для работ («Суд царя Соломона», «Иисус Навин у стен Иерихона» и др.), присуждая, как в академиях, за лучшую работу «медаль».

Наиболее одарёнными среди детей Поленовых оказались двое: старший сын Василий и младшая дочь Елена, ставшие впоследствии настоящими художниками. Детям были наняты педагоги по живописи из Академии художеств. Встреча с П. П. Чистяковым стала судьбоносной для таланта Поленова. Чистяков обучал рисунку и основам живописи Поленова и его сестру в 1856—1861 годах, сам будучи ещё студентом Академии художеств. С самых первых занятий преподаватель требовал от учеников пристального изучения натуры.

В 1861—1863 годах Поленов учился в Олонецкой губернской мужской гимназии в Петрозаводске. В память об этом на здании установлена мемориальная доска.

В 1863 году окончил гимназию и поступил вместе с братом Алексеем на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. По вечерам Поленов в качестве вольноприходящего ученика посещал Императорскую Академию Художеств; занимался не только в рисовальных классах, но и слушал лекции по анатомии, строительному искусству, начертательной геометрии, истории изящных искусств. В Академии его учителями были А. Т. Марков, П. В. Васин, П. М. Шамшин, А. Е. Бейдеман, К. Б. Вениг. Поленов был постоянным посетителем оперного театра и концертов, увлекался музыкой Вагнера, сам пел в студенческом хоре Академии, сочинял музыкальные произведения.

Вскоре Поленов стал постоянным учеником натурного класса Академии художеств. Затем временно оставил университет, полностью погрузившись в занятия живописью. В 1867 году окончил ученический курс в Академии художеств, получив серебряные медали за рисунки и этюд. Вслед за этим участвовал в двух конкурсах на золотые медали по избранному им классу исторической живописи. С января 1868 года возобновил занятия в университете, теперь — на юридическом факультете. И. Е. Репин вспоминал: «…Кроме того, он [Поленов] был студентом по юридическому факультету в университете и не прекращал своих занятий и там. Писал диссертацию и сдавал экзамены. Этого периода картина его „Jus primae noctis“ („Право первой ночи“) есть плод его юридических изучений».

Первую зарубежную поездку Поленов совершил летом 1867 года, посетив Всемирную выставку в Париже. В экспозиции был большой раздел с произведениями народных художественных промыслов различных стран. Незабываемые впечатления от увиденного легли в основу магистерской диссертации («О значении искусства и его применении к ремеслу и мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося в него художественный элемент»), которую Поленов защитил в университете. (Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 14).

Обзор творчества 

В 1869 году за картину «Иов и его друзья» Поленов получил малую золотую медаль, а в 1871 году (вместе с И. Е. Репиным, М. М. Зеленским, Е. К. Макаровым, Е. Ф. Урлаубом, по просьбе Великого князя Владимира Александровича, президента Императорской академии художеств) за конкурсную работу «Воскрешение дочери Иаира» — большую золотую медаль.

Окончив одновременно университетский курс по юридическому факультету в 1871 году, Поленов в 1872 году отправился за границу в качестве пенсионера Академии. Посетил Вену, Мюнхен, Венецию, Флоренцию и Неаполь, длительное время жил в Париже и написал там в числе прочего картину «Арест графини д’Этремон», обеспечившую ему в 1876 году звание академика.

Летом 1874 года работал в Нормандии (курортное местечко ), куда его пригласил И. Е. Репин, находившийся там также в качестве пенсионера Академии. Здесь Поленов открывает новые для себя задачи пейзажной живописи («Нормандский берег», «Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия»). В 1874 году его картина «Право господина» была выставлена на Весеннем Салоне в Париже. В 1875 году работал над картинами «Заговор гёзов» и «Блудный сын» (не закончены), «Семейное горе».

Возвратившись в 1876 году в Россию, вскоре отправился на сербско-черногоро-турецкую войну в армию генерала М. Г. Черняева. Под командованием полковника Андреева, в составе «летучего отряда», Поленов участвовал в сражениях, за что был награждён следующими наградами: сербской серебряной медалью «За храбрость», которую ему вручил черногорский воевода, делегат от Черногории в Верховном командовании Сербии и Черногории, Машо Врбица, сербским золотым орденом «Таковский крест» с надписью: «За веру, князя и Отечество», а также «Свидетельством о храбрости» за участие в боях 7, 8, 9 октября 1876 г., выданным художнику-добровольцу полковником Андреевым. В 1877 году, в ходе русско-турецкой войны, состоял при штабе в Рущукском отряде под командованием наследника-цесаревича (впоследствии императора Александра III). Всё это время он сотрудничал с иллюстрированным журналом «Пчела», для которого посылал зарисовки и этюды. Среди них почти не встречаются зарисовки военных действий. Это — или видовые рисунки («Вид г. Парачина», «Белград с восточной стороны», «Долина Моравы перед Делиградом»), или бытовые («Сербские конники у водопоя», «На бивуаках за Дунаем», «Тыл сербской армии»).

В 1877—1878 годах работал над этюдами к картине «Лассаль читает лекцию в рабочем клубе».

С 1870-х годов Поленов много работал в области театрально-декорационного искусства (сценографии). В 1882—1895 годы — преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где в числе его учеников были И. И. Левитан, К. А. Коровин, И. С. Остроухов, А. Е. Архипов, А. Я. Головин и Е. М. Татевосян.

В 1877 году Поленов поселился в Москве. Спустя год на VI Передвижной выставке Поленов показывает ставшую впоследствии его визитной карточкой картину «Московский дворик», написанную с натуры в арбатском переулке. После её оглушительного успеха художник становится родоначальником нового жанра — «интимного пейзажа». С 1879 года — действительный член Товарищества передвижных художественных выставок. Приобретает славу мастера эпического пейзажа, которую затем приумножит, поселившись на Оке и совершив путешествия по местам, связанным с колыбелью христианства.

В 1881—1882 годах отправляется вместе с экспедицией князя С. С. Абамелек-Лазарева и А. В. Прахова в своё первое путешествие на Ближний Восток и по библейским местам: в Константинополь, Палестину, Сирию и Египет, откуда привозит эскизы и наброски к масштабному полотну «Христос и грешница», а также другие картины, написанные в найденной Поленовым в поездке новой для себя манере письма («Нил у Фиванского хребта», 1881; «Первый нильский порог», не датированный; «Нил, вдали пирамиды», 1881 и др.).

Подолгу жил и работал в Абрамцеве. Очарованный природой Абрамцева, Поленов написал много прекрасных этюдов и картин («Лето. Купальный сезон в Абрамцеве», 1879;« Берёзовая аллея в Абрамцеве», 1880; «Верхний пруд в Абрамцеве», 1882, «Пруд в Абрамцеве», 1893; «Осень в Абрамцеве», 1890 и другие). Здесь же 1879—1880 годы художник создал несколько графических портретов: А. В. Прахова (1879), Р. С. Левицкого (1879), В. П. Щеголенкова (1879), В. А. Серова (1879), Н. В. Якунчиковой (1879), К. Д. Арцыбушева (1880) и других.

В 1883—1884 годах в Италии Поленов продолжает работу над картиной «Христос и грешница», которую 1887 году экспонирует на XV Выставке передвижников. В 1888 году пишет картину «На Тивериадском (Генисаретском) озере».

Оформил спектакль «Алая роза» С. Мамонтова (1893), оперы: «Уриэль Акоста» В. С. Серовой (1895, Большой театр), «Фауст» Ш. Гуно и «Фальстаф» Д. Верди (1895, Русская частная опера С. Мамонтова). В 1894 году выполнил декорацию к живой картине «Афродита», поставленной на Первом съезде художников, в 1897—1898 годах — эскизы декораций к опере «Орфей и Эвридика» К. Глюка в Русской частной опере.

В 1890—1900 годах создал духовные музыкальные сочинения: «Всенощная» и «Литургия». В 1902 году разработал программу стенных росписей для музея изящных искусств в Москве.

Дом на Оке 
Поленов в детстве проводил лето в имении отца «Имоченицы» в Олонецкой губернии, (ныне, Лодейнопольский район, Ленинградской области) где полюбил ширь бескрайних полей, широколиственные густые леса, спускающиеся к могучим рекам. С этими местами связаны его ранние пейзажные работы и этюды. Мечтал поселиться на лоне природы. В 1890 году приобрёл небольшое имение Бёхово в Тульской губернии, на высоком берегу над Окой. В тихом месте, в сосновом бору, чуть в стороне от села на деньги, вырученные от продажи картины «Христос и грешница», построил дом по собственному оригинальному проекту, и при доме — художественные мастерские. Усадьба была названа Борок. В 1904 году по проекту художника было возведено здание, получившее название Аббатство. В письме Ивану Владимировичу Цветаеву (27 октября 1904 г.) по этому поводу Поленов замечает: «…Мы до сих пор в деревне, где я в это лето соорудил себе мастерскую, но вышло почему-то аббатство. Тем не менее я несказанно доволен: окно огромное, свет чудный. Я всю жизнь об этом мечтал, а теперь как-то не верится». Там Поленов много и продуктивно работал, охотно приглашал к себе сельских детей, проводил для них познавательные занятия и представления, развивал художественный вкус. По замыслу Поленова, усадьба должна была стать «гнездом художников», а со временем превратиться в первый провинциальный общедоступный музей. Поленов построил народный театр для крестьян и церковь Троицы Живоначальной в Бёхове (1906).

В настоящее время в усадьбе Борок (современное название — Поленово) находится Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, где сохранилась уникальная обстановка, интерьер, мебель, библиотека и предметы быта хозяина. Его первым директором был сын художника, биолог, профессор Московского университета Дмитрий Васильевич Поленов (1886—1967).

В 1899 году Поленов во второй раз отправился на Ближний Восток с целью сбора материала для грандиозной евангельской серии «Из жизни Христа», которую завершил в 1909 году. Выставка этих картин имела большой успех и на момент экспозиции стала центральным событием в мире живописи.

В связи с ролью великого князя Владимира Александровича в событиях «Кровавого воскресенья» в январе 1905 года Поленов и Валентин Серов вышли из состава Академии художеств, президентом которой был Владимир Александрович.

В 1906 году в Большом зале Московской консерватории была исполнена опера Поленова «Призраки Эллады».

В 1907 году путешествует по Германии и Италии. В 1910—1911 годах снова посещает Европу.

В 1910—1918 годах Поленов вёл в Москве просветительскую деятельность, участвовал в организации народного театра.

В 1914 году в Москве была проведена выставка картин цикла «Из жизни Христа» для сбора средств в пользу раненых в Первой мировой войне.

В 1915 году художник организует Народный дом в Тарусе, который был открыт постановкой «Призраки Эллады» Для постановки Поленовым созданы декорации: Афродита на фоне неба и моря, портик храма Эрехнейтон.

В 1915—1916 годах по инициативе и эскизам Поленова архитектор О. О. Шишковский возвёл на Зоологической улице в Москве Дом для Секции содействия устройству деревенских, фабричных и школьных театров; с 1921 года — это Дом театрального просвещения имени академика В. Д. Поленова («Театральный дом»).

В 1918—1919 годах живёт в Борке, пишет картину «Разлив на Оке». В 1920—1921 годах для светового театра-диорамы в Борке исполнил шестьдесят пять небольших картин о кругосветном путешествии.

В 1924 году прошла первая персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее, посвящённая 80-летию художника. В 1926 году Поленову присвоено звание народного художника Республики.

Поленов очень любил лето, а длинные июльские дни, когда берёза достигает полного листа, называл «центральными» в году. Именно в такой день, в глубоко преклонном возрасте, он и ушёл из жизни.

Художник скончался 18 июля 1927 года в своей усадьбе и был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово на крутом берегу Оки, где он так часто любил рисовать этюды. Над его могилой, согласно завещанию, установлен олонецкий крест. В имении Имоченицы Олонецкой губернии 10-летний городской житель Вася Поленов когда-то впервые близко познакомился с природой.

Семья 

В. Д. Поленов был женат с 1882 года на Наталье Васильевне Якунчиковой (1858—1931), дочери московского купца и промышленника В. И. Якунчикова. От этого брака родилось шесть детей: двое сыновей (Федя, сын-первенец, умер в младенчестве, в августе 1886 года) и четыре дочери.
 Поленов, Алексей Яковлевич
 Поленов, Василий Алексеевич + первый брак — Марья Андреевна (ур. Хоненева) (1786—1814) + второй брак — Елена Матвеевна (ур. Бороздина) († 05.12.1856)
 Поленов, Матвей Васильевич (1823—1882) — русский юрист, сенатор Правительствующего сената, тайный советник
 Поленов, Дмитрий Васильевич (1806—1878) — археолог, библиограф + Мария Алексеевна, урождённая Воейкова
 Хрущова, Вера Дмитриевна (1844—1881) + Хрущов, Иван Петрович (1841—1904). Брак бездетный.
  Поленова, Елена Дмитриевна (1850—1898) — художница
  Поленов, Алексей Дмитриевич (1845—1918) — экономист, помещик Казинской волости Елецкого уезда, товарищ министра в правительстве П. А. Столыпина. Тайный советник.
  Поленов, Константин Дмитриевич (1848—1917) — владелец хутора Анашка Саратовской губернии
 Поленов, Василий Дмитриевич — художник + Наталья Васильевна Якунчикова
 Поленов, Фёдор Васильевич (1884—1886)
 Поленов, Дмитрий Васильевич (1886—1967) + Анна Павловна
 Поленов, Фёдор Дмитриевич (1929—2000) + Лобанова, Ирина Николаевна
 Поленов, Лев Фёдорович + Золотова, Елена Михайловна
 Поленова, Анна Львовна
 Поленов, Иван Львович
 второй брак — Грамолина, Наталья Николаевна (1940—2020), заместитель директора по научной работе Дома-музея В. Д. Поленова.
 Поленова, Наталья Фёдоровна (р. 1975, Москва), директор Дома-музея В. Д. Поленова.
 Сахарова-Поленова, Екатерина Васильевна (1887—1980) + Сахаров, Николай Фёдорович (1881—1964)
 Поленова-Ляпина, Мария Васильевна (1891—1976). С 1924 года — в эмиграции
 Поленова, Ольга Васильевна (1894—1973)
 Поленова, Наталья Васильевна (младшая) (1898—1964)

Поленовский Дом 
В декабре 1915 года на Медынке (ныне — Зоологическая, 13) был торжественно открыт «Поленовский Дом» — первое в мире учреждение, осуществлявшее помощь деревенским и фабричным театрам. Он был создан русским художником В. Д. Поленовым и промышленником-меценатом С. И. Мамонтовым в результате преобразования «Комиссии содействия устройству деревенских театров» при «Союзе сценических деятелей», образованной в 1909 году.

В 1915—1916 году для «Поленовского дома» был построен необычный особняк архитектором Осипом Шишковским (по эскизам и собственному оригинальному проекту Василия Поленова, на его же средства, при поддержке Саввы Мамонтова). В здании располагались зрительный зал на 300 мест, библиотека, кабинеты для репетиций, мастерские, прокатный склад портативных декораций. Деятельность «Поленовского Дома» не прерывалась в самые трудные дни революционного лихолетья и гражданской войны. Любительские и профессиональные театры подчинили Наркомпросу как «Подотдел рабоче-крестьянского театра» ТЕО Наркомпроса.

В январе 1921 года Подотдел РКТ был преобразован в Дом театрального просвещения имени академика В. Д. Поленова («Театральный дом») для Секции содействия устройству деревенских, фабричных и школьных театров. В это время в Доме организуются новые отделы: литературный, музыкальный, школьного театра, художественно-технический. Начинает выходить журнал «Народный театр».

С 1925 года основным направлением ДТП им. В. Д. Поленова становится развитие сельской художественной самодеятельности.

19 февраля 1930 года «Поленовский Дом» получает новое название — Центральный Дом самодеятельного искусства в городе и деревне им. Н. К. Крупской (ЦДИСК). Затем решением Наркомпроса одобрен проект создания краевых и областных домов искусств. Первые девятнадцать ДИСКов стали основой вновь создаваемой методической службы народного творчества. Их организаторами были выпускники трёхгодичных мастерских Центрального Дома.

В 1936 году ЦДИСК был преобразован во Всесоюзный Дом народного творчества им. Н. К. Крупской Комитета по делам искусств при Наркомпросе СССР. В этом качестве он просуществовал до 1958 года, осуществляя методическое руководство художественной самодеятельностью всего Советского Союза.

В 1958 году ВДНТ был переименован в Центральный дом народного творчества (ЦДНТ). А в 1978 году он получил новое здание в Сверчковом переулке.

В 1979 году ЦДНТ стал Всероссийским научно-методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы им. Н. К. Крупской. В новом здании в Сверчковом переулке Дом расширяет свою выставочную деятельность. В фойе второго этажа организуются небольшие камерные, но очень современные по своему наполнению экспозиции. Перед перестройкой ВНМЦ вступила в Международную организацию по народному творчеству при ЮНЕСКО (IOV). 1980-е годы стали временем оживления международных контактов ВНМЦ. Работая на основе договоров о сотрудничестве с коллегами из стран социализма, они обменивались рабочими визитами и знакомились с опытом друг друга.

В 1991 году ВНМЦ был преобразован в Государственный Российский Дом народного творчества, сохранив за собой роль головной методической организации в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов Российской Федерации. Функции по культурно-досуговой деятельности переданы вновь организованному в то самое время Центру ремёсел. После расформирования Министерства культуры СССР и Всесоюзного НМЦ в коллектив ГРДНТ влились новые сотрудники. Ныне директор ГРДНТ — Пуртова Тамара Валентиновна. Адрес ГРДНТ: Сверчков переулок, 8, строение 3.

29 декабря 2016 года Государственному Российскому Дому народного творчества, как учреждению-правопреемнику «Поленовского дома», по письменному согласованию с представителями семьи наследников художника — правнучкой Н. Ф. Поленовой, директором музея заповедника В. Д. Поленова, и невесткой внука Н. Н. Грамолиной, заместителем директора по научной работе музея-заповедника В. Д. Поленова, в соответствии с утверждённым приказом Министерства культуры РФ от 1 июня 2011 года № 686, вернули историческое имя русского художника, академика живописи В. Д. Поленова.

Бывший «Поленовский дом» на Зоологической улице в конце осени 2020 года передан музею-заповеднику Поленова в качестве его московского филиала.

Память 

 В январе 1921 года в Москве был создан Дом театрального просвещения имени Василия Дмитриевича Поленова. В 1925 году он был переименован в Центральный Дом искусства в деревне имени Василия Дмитриевича Поленова. Приказом Наркомпроса РСФСР от 19 февраля 1930 года был переименован в Центральный дом народного творчества имени Надежды Константиновны Крупской.
 2010 год — в издательстве «Молодая гвардия» была выпущена книга М. И. Копшицера «Поленов» из серии «Жизнь замечательных людей».
 В 2012 году Центральный банк России выпустил серебряную коллекционную монету «Музей-заповедник В. Д. Поленова, Тульская обл.» номиналом в 25 рублей.
 21 июля 2015 года — открыт памятник в виде памятной плиты с портретом художника около села Красное Знамя (бывшее Старая Ольшанка) Уваровского района Тамбовской области (где художник рисовал свои пейзажи в имении Ольшанка дворян Воейковых).
 В июле 2015 в городке Вёль-ле-Роз, на побережье французской Нормандии открылся сквер имени Василия Поленова (Square Vassily Polenov).
 В Париже на доме № 31 по улице Верон 6 октября 2016 года была открыта мемориальная доска в честь Ильи Репина и Василия Поленова, снимавших здесь мастерскую.
 29 декабря 2016 года Государственному Российскому Дому народного творчества возвращено историческое имя В. Д. Поленова.

 В Петрозаводске на бывшем здании Олонецкой губернской мужской гимназии, где обучался Василий Поленов (ныне в здании расположен Музей изобразительных искусств Республики Карелия), установлена мемориальная доска в честь Василия Поленова.
 8 октября 2017 года — памятник художнику установлен в Подольске, в парке «Дубрава» микрорайона «Климовск». Авторы памятника — заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Александр Рожников и архитектор Михаил Тихомиров.
 В Петрозаводске 27 декабря 2018 года образована улица Поленова.
 В честь В. Д. Поленова астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала астероид (4940) Polenov, открытый 18 августа 1986 года.                                                                                                                                                                                          
 Государственный музей-усадьба Василия Дмитриевича Поленова (село Поленово).

Главные произведения 

 «Московский дворик» (1878)
 «Бабушкин сад» (1879)
 «Лето» (1879)
 «Заросший пруд» (1880)
 «Больная» (1886)
 «Христос и грешница» (1887)
 «Золотая осень» (1893)
 «Среди учителей» (1896)
 «Исполнялся премудрости» (1896—1909)

Галерея

См. также 
 Пейзаж

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Лясковская О. А. В. Д. Поленов: 1844—1927 / О. А. Лясковская. — Л.: Государственная Третьяковская Галерея, 1946. — 62 с.: 30л. илл
 
 Mojenok-Ninin T. Vassili Polenov chevalier de la beaute [Текст] / Tatiana Mojenok-Ninin. — Rouen: editions point de vues, 2014. — 200 c.: ил. — ISBN 978-2-915548-87-7

Ссылки 

 «Журнал им. А. Л. Поленова» — биография Поленовых, начиная с прапрадеда художника
 Творчество Василия Поленова
 
  Полное собрание произведений, аудиобиография, карта жизни и произведений В. Поленова 
 «Московский дворик» — история создания 
 Усадьба Поленово в Заокском районе Тульской области
 М. И. Копшицер. «Поленов» 
 Религиозные мотивы в творчестве В. Д. Поленова. Статьи и репродукции на сайте Императорского Православного Палестинского Общества 
 Биография и 56 картин Василия Дмитриевича Поленова 
 Государственный Российский Дом народного творчества. История  // Из истории ГРДНТ: становление и развитие методической службы народного творчества России. Из книги: Дома народного творчества России: ретроспектива и современность  (foto ). Государственный Российский Дом народного творчества. 2009. — 489 с. ISBN 5983350277, ISBN 9785983350274
 Передвижники. Василий Поленов  ООО Студия «НЕОФИТ», ГТРК «Культура», 2017
 История одного шедевра: «Московский дворик» Поленова 

Художники России XIX века
Художники-жанристы Российской империи
Художники-пейзажисты Российской империи
Художники-иллюстраторы Библии
Передвижники
Педагоги России
Художники-педагоги
Выпускники Олонецкой гимназии
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Действительные члены Императорской Академии художеств
Художники и литераторы в Тарусе
Похороненные на Бёховском кладбище
Василий Дмитриевич